Le Boulonnais est une région naturelle française.
 Le cheval boulonnais est une race équine d'origine boulonnaise.
 La race boulonnaise est une race française de mouton, issue de la région du Boulonnais.
 Le boulonnais désigne deux des treize patois dérivés du picard : d'une part le boulonnais-paysan, parlé à l'ouest du Pas-de-Calais, et d'autre part le boulonnais-marin parlé sur le littoral du Pas-de-Calais autour de Boulogne-sur-Mer.
 On appelle Boulonnais et Boulonnaises les habitants de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-Billancourt, Boulogne-la-Grasse, Boulogne-sur-Gesse et Boulogne-sur-Helpe.
 Le Boulonnais, un torpilleur de la classe L'Adroit construit pour la marine française dans les années 1920.